Lake steht für:
 Lake im Niederdeutschen ein flaches stehendes Gewässer, siehe Weiher (Gewässer)
 Salzlake, Salzlösung
 Lake (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lake (Lippe), Nebenfluss der Lippe (Fluss) bei Lippstadt
 Lake (Band), deutsch-englische Rockband 
 Lake (US-Band), US-amerikanische Rockband 
 Lake Aircraft, US-amerikanischer Flugzeughersteller

Lake ist der Name folgender Orte:

in Europa:
 Lake (Isle of Wight), Village und Civil parish auf der Isle of Wight, England
 Lake (Witten), Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

in den Vereinigten Staaten:

 Lake (Idaho)
 Lake (Kentucky)
 Lake (Louisiana)
 Lake (Maryland)
 Lake (Michigan)
 Lake (Mississippi)
 Lake (Missouri)
 Lake (Oklahoma)
 Lake (Virginia)
 Lake (West Virginia)
 Lake (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Lake (Marinette County), Town im Marinette County
 Lake Wisconsin (Milwaukee County), ehemalige Town im Milwaukee County

Siehe auch:

 Laake
 Lache
 Lacke
 Lake City, Städte
 Lake Township, Gemeinden
 Laqe, ein eisenzeitlicher Staat
 The Lake